Spriggs ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald E. Spriggs (1865–1921), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Spriggs (1929–2008), britische Schauspielerin
 Jason Spriggs (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler
 John T. Spriggs (1825–1888), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Matthew Spriggs (* 1954), australischer Archäologe und Anthropologe

Siehe auch:
 Sprigg